

Nova Santa Rita est une municipalité de l'État du Piauí
 Nova Santa Rita est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme